Abdoulaye Diallo – atleta senegalese
  Abdoulaye Diallo – calciatore senegalese, di ruolo attaccante nato il 27 gennaio 1963
  Abdoulaye Diallo – calciatore senegalese, di ruolo portiere nato il 20 marzo 1992
 Abdoulaye Diallo – calciatore senegalese di ruolo difensore nato il 21 ottobre 1992
  Abdoulaye Diallo – calciatore senegalese, di ruolo attaccante nato il 15 gennaio 1996
  Abdoulaye Diallo – judoka guineano
  Abdoulaye Diallo – regista burkinabè